WTA Montreal steht für folgende Tennisturniere:

 WTA Montreal-2 (Player’s Classic), 1978 bis 1980
 WTA Kanada (Rogers Cup), ab 1982